Teraz albo nigdy! – polski serial telewizyjny
  Teraz albo nigdy – album zespołu One Million Bulgarians
  Teraz albo nigdy – album polskiego rapera Bezczela